Мироновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мироновское сельское поселение — входит в Шелопугинский район Забайкальского края
 Мироновское сельское поселение — входит в Баганский район Новосибирской области
 Мироновское сельское поселение — входит в Киренский район Иркутской области